Wolfgang Schmidt es un tenor alemán, nacido en Melsungen, cerca de Kassel.

Biografía 

Estudió canto en la Frankfurt Hochschule für Musik (Escuela Superior de Música) de Fráncfort con el profesor Martin Gründler y ganó un premio de la Fundación Hindemith en reconocimiento a sus especiales logros. 

Mientras todavía estudiaba, ya se prodigaba actuando en conciertos viajando por toda Europa occidental así como por Polonia, la República Checa, Rumanía, México, Venezuela y Japón. Formó parte de la compañía de ópera de bolsillo de Núremberg y su voz ha sido registrada en numerosas retransmisiones radiofónicas y grabaciones en cedé.

En 1996 fue nombrado Kammersänger por la Deutsche Oper am Rhein, de Düsseldorf.

Carrera y repertorio 
Su carrera profesional empezó cuando fue contratado por el Städtebundtheater de Hof, siendo contratado a continuación por los teatros de ópera de Kiel y Dortmund, siempre en Alemania. desde 1988 es miembro del elenco artístico de la Deutsche Oper am Rhein, para la que ha interpretado prácticamente la mayoría de los roles para tenor. 

Como cantante invitado ha cantado en la mayoría de los teatros de ópera importantes del mundo, La Scala de Milán, la Ópera Estatal de Viena, el Metropolitan Opera de Nueva York, la Ópera de la Bastilla de París, los teatros de ópera de Chicago, San Francisco y Tokio, Semperoper de Dresde, Ópera Alemana de Berlín, la Ópera Estatal de Hamburgo, la Ópera Estatal de Baviera de Múnich, así como los festivales de Bregenz, Salzburgo y Bayreuth.

Su repertorio destaca por sus los roles de tenor heroico, especialmente en los roles protagonistas wagnerianos, incluyendo Sigmundo en La valquiria, Sigfrido, Tannhäuser, Parsifal además de Florestan en Fidelio, Max en El cazador furtivo, Bacchus en Ariadne auf Naxos, el Emperador en Die Frau ohne Schatten y Otello. Además ha desarrollado una extensa carrera de recitales y conciertos. 

Su carrera en el Festival de Bayreuth se cuenta entre las más extensas, habiendo debutado en 1992 como Tannhäuser. Ha cantado el papel de Sigfrido, tanto en la ópera Sigfrido como en El ocaso de los dioses de 1994 a 2004, sin más interrupción que en 1999 y en 2001, cuando solo cantó en El ocaso. La parte de Sigfrido, tiene máxima dificultad, por lo cual es comprensible que Schmidt haya disfrutado de dispar recepción por parte de la crítica y el público, especialmente en los últimos años. En 2009 volvió a Bayreuth para cantar el papel de Mime en El oro del Rin y Sigfrido, después de la modificación que experimentó su voz alrededor de la temporada 2003/2004.

A partir de haberse alterado su voz, Wolfgang Schmidt ha dejado los roles de tenor heroico, extendiendo su repertorio a roles de tenor de carácter, como el mencionado Mime y el Loge de El oro del Rin]], Herodes en Salomé, tanto el Capitán como el Tambor Mayor en Wozzeck, Aegisth en Elektra, Peter Grimes, Jim Mahoney en Mahagonny y Schuysky en Borís Godunov.

Enlaces externos 
 Página web personal de Wolfgang Schmidt, en alemán
 Biografía en el portal del Festival de Bayreuth
 Discografía en Operaclass.com

Tenores de Alemania
Músicos clásicos de Alemania del siglo XX
Músicos clásicos del siglo XXI de Alemania
Nacidos en Hesse